Adolphi ist der Familienname folgender Personen:

 August Adolphi (1889–1965), deutscher Politiker der SPD; 1945 für 27 Tage Bürgermeister von Leverkusen
 Bodo Theodor Adolphi (1939–2020), deutscher Politiker (Pro DM)
 Christian Michael Adolphi (1676–1753), deutscher Mediziner
 Friedrich Adolphi (1934–2014), deutscher Politiker (Pro DM)
 Günter Adolphi (1902–1982), Verfahrenstechniker und Hochschullehrer in der DDR

 Hildegard Adolphi (1919–1994), deutsche Schauspielerin und Tänzerin
 Margarethe Adolphi (* 1876; † nach 1902), Theaterschauspielerin
 Wolfram Adolphi (* 1951), deutscher Politiker (PDS)